Любаново — название нескольких населённых пунктов в России:
 Любаново — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Любаново — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Любаново — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Любаново — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.